Chris Williams (ur. 1967) – amerykański aktor i komik, brat Vanessy
 Chris Williams (ur. 1968) – amerykański reżyser, animator, scenarzysta i aktor głosowy
 Chris Williams (1971–2000) – amerykański muzyk, perkusista
 Chris Williams (1989–2017) – amerykański koszykarz
 Chris Williams (ur. 1985) – angielski piłkarz

Zobacz też 
 Christopher Williams